Nederlandse Spoorwegen, companyia ferroviària neerlandesa
 en textos alemanys, abreviació de Nacionalsocialisme